Midi, nom masculin, désigne au cours d'une journée le passage entre le matin (6:00:00 à 11:59:59) et l'après-midi (12:00:00 à 17:59:59) ou l'heure du repas de la mi-journée.

Ainsi, un médicament devant être pris « matin, midi et soir » ne doit pas forcément être pris à midi pile mais à l'heure du repas de la mi-journée.

Il ne faut pas le confondre avec le midi solaire, ou midi pile, dépendant purement du Soleil et non de l'heure en usage.

Notes et références 

Heure